Poshteh-ye Deraz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Poshteh-ye Derāz (kulle), Khorasan, 
 Poshteh-ye Derāz (berg), Khorasan, 

Robotskapade Iranförgreningar